Authon (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Authon (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże